Гран-при Венгрии  года — одиннадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 3 по 5 августа 2007 года на трассе Хунгароринг.

Перед гонкой 
Перед Гран-при Венгрии было объявлено о двух изменениях в составах команд — японский гонщик Сакон Ямамото занял место в команде Spyker, которое освободилось после увольнения Кристиана Алберса (на Гран-при Европы на одну гонку вторым гонщиком Spyker был Маркус Винкельхок), а в Toro Rosso Скотта Спида заменил Себастьян Феттель (который провел уже одну гонку в этом сезоне за BMW Sauber).

Свободные заезды

Квалификация 
Прошла 4 августа, 2007 года. Погода: Облачно. Сухо. Температура воздуха +270С, трассы +360.

Квалификация на Гран-при Венгрии прошла при полном доминировании гонщиков McLaren и закончилась скандалом. В первой сессии впервые в сезоне не смогли войти в 16 лучших оба гонщика Honda. Во второй сессии по время пит-стопа Массы, механики Феррари ошиблись, не дозалив ему топлива, после возвращения в боксы с другого конца пит лейна он уже не смог улучшить своё время и остался 14-м. В третьей решающей сессии Фернандо Алонсо задержался на пит-стопе на лишние 10 секунд, в результате чего его партнер по команде Льюис Хэмилтон не успел выехать на решающий быстрый круг и уступил Алонсо. Однако, данный инцидент был рассмотрен стюардами, которые вынесли решение о наказании Фернандо Алонсо перемещением на 5 мест на старте ниже (с первого на шестое) и лишении команды McLaren очков в Кубке Конструкторов, заработанных на Гран-при Венгрии. Последнее решение было обжаловано командой в апелляционном суде, но вердикт не был изменён.

В результате, поул-позиция досталась Хэмилтону, второе место на старте занял Ник Хайдфельд (BMW Sauber), а третье — Кими Райкконен (Ferrari). Другой гонщик Ferrari, Фелипе Масса занял лишь 14 место.

Гонка 
На старте гонки наибольшее количество позиций выиграли те гонщики, кто стартовал с чистой «нечётной» стороны траектории. Кими Райкконен обогнал Ника Хайдфельда, Марк Уэббер прошёл Ярно Трулли. Фернандо Алонсо, стартовавший шестым, потерял целый ряд позиций на первом круге и на протяжении начала гонки отыгрывал их обратно. Он обогнал на трассе Уэббера, Кубицу и Ковалайнена. Достигнув стартового шестого места, Фернандо оказался позади Тойоты Ральфа Шумахера, в борьбе с которым провёл большую часть гонки.

Большая часть дистанции была пройдена гонщиками без происшествий. На протяжении гонки Райкконен неоднократно приближался к Хэмилтону, но всякий раз не менее чем на дистанцию одной секунды, недостаточную для атаки. Во второй половине гонки был ряд сходов по техническим причинам, в том числе сошёл прошлогодний победитель Дженсон Баттон. Также Энтони Дэвидсон выбыл из гонки, выбитый в результате столкновения с машиной Джанкарло Физикеллы. Из-за правила, требующего от гонщиков менять тип резины по ходу гонки, гонщики BMW Sauber, Williams и Red Bull рискнули пойти на тактику трёх пит-стопов для того, чтобы минимальная часть трассы была пройдена на неэффективном на Хунгароринге типе Super Soft.

Гран-при Венгрии выиграл лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон (McLaren-Mercedes), стартовавший с поула и пролидировавший всю гонку. Второе место у гонщика Ferrari Кими Райкконена, в активе которого также быстрейший круг в гонке, показанный им на последнем круге.

Гонка

Положение после Гран-при Венгрии 

 Чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии